Флориан Майер (; родился 5 октября 1983 года в Байройте, ФРГ) — немецкий профессиональный теннисист; победитель двух турниров ATP в одиночном разряде; двукратный обладатель Командного кубка мира (2005, 2011) в составе национальной сборной Германии.

Общая информация 
Флориан — старший из двух сыновей Бернда и Сабины Майеров; его брата зовут Михаэль.

Немец в теннисе с пяти лет; любимое покрытие — грунт. Во внетурнирное время Майер тренируется в теннисном клубе в Оберхахинге.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Флориан весьма успешно выступал уже в юниорские годы, сумев в соревнованиях старшей возрастной группы отметиться рядом титулов на европейских турнирах уровня G2 и G1, а также сыграв четвертьфиналы на юниорском «Ролан Гаррос» и на чемпионате Европы. В июне 2001 года он поднялся в юниорском рейтинге на максимальную для себя — 8-ю позицию.

Первый опыт игр в протуре начались для немца в 1999 году, когда он время от времени стал участвовать в отборочных турнирах соревнований серии «фьючерс» и «челленджер». Первые турниры не принесли особых результатов и лишь к 2001 году Флориан смог одержать несколько побед на подобном уровне чтобы впервые попасть в рейтинг ATP. Следующие несколько лет уходят на оттачивание элементов игры и привыкание к новому уровню соперников: Майер постепенно поднимается в классификации, но основные его успехи приходятся на весьма небольшие турниры; осенью 2003 года 19-летний спортсмен делает качественный скачок в результатах: в сентябре немец регулярно играет в четвертьфиналах на «челленджерах» и выигрывает свой первый титул на подобном уровне, переиграв в финале турнира в Санкт-Петербурге Михала Мертиняка. 

На следующий год прогресс Флориана выходит на новый уровень: в январе он дошёл до полуфинала сильного по составу «челленджера» в Новой Каледонии, а следом дебютировал на турнирах серии Большого шлема — на Открытом чемпионате Австралии, где сходу прошёл отборочное сито квалификации и пробился во второй раунд основы, переиграв в своём дебютном матче на подобном уровне Ришара Гаске. Эти январские успехи заметно подняли веру Майера в себя и вскоре он стал регулярно играть на решающих стадиях «челленджеров» и в марте выиграл один из них в Мексике. В апреле, пройдя квалификацию на соревнования в Оэйраше, Майер впервые смог выйти в полуфинал и на соревнованиях основного тура. Этот результат позволил впервые в рейтинге подняться в топ-100. Однако в мае ему пришлось сыграть квалификацию, чтобы попасть на Открытом чемпионате Франции, где он повторил свой австралийский результат, обыграв в первом круге основы шестнадцатую ракетку посева — Фернандо Гонсалеса из Чили.

Летом 2004 года на Уимблдоне Майер вышел в дебютный четвертьфинал Большого шлема, попутно записав на свой счёт победу над третьей ракеткой мира — аргентинцем Гильермо Корией. В июле он смог выйти в четвертьфинал турнира в Кицбюэле. Несколько раз Флориан имел шанс сыграть и на олимпийском теннисном турнире, но принял участие только в Олимпийских играх в Афинах, однако проиграл в первом же раунде Томашу Бердыху. В сентябре Майер вышел в полуфинал турнира в Бухаресте, а затем дебютировал в составе сборной Германии в Кубке Дэвиса (немцы проиграли словакам в матче плей-офф мировой группы турнира 2-3, а Майер уступил обе свои одиночные встречи). Стабильная игра в протуре позволила немцу войти в топ-40 и финишировать на 35-м месте.  По итогам сезона Флориан был отмечен наградой ATP, как лучший новичок года.

За ярким стартом на элитном уровне последовал спад. Флориан закрепился в первой сотне одиночного рейтинга, регулярно играл в основных сетках турниров Большого шлема и турниры основного тура. За первую половину сезона 2005 года его лучшим достижением стал четвёртый раунд мастерса в Майами. Весной 2005 года он сыграл свой первый финал в паре — в Мюнхене (вместе с Александром Васке). На Уимблдоне единственный раз в году смог выиграть матчи на Большом шлеме и пройти в третий раунд. В августе Майер вышел в первый финал туре в одиночном разряде — в Сопоте в полуфинале был обыгран игрока из топ-10 Гильермо Корию, а в финале уступил Гаэлю Монфису.

В 2006 году после вылета  на старте Ролан Гаррос Майер выиграл «челленджер» в Германии. В июле он выиграл ещё один «челленджер» в Финляндии, а затем уже в основном туре смог  второй год подряд попасть в финал турнира в Сопоте, где он проиграл Николаю Давыденко. Затем он выиграл ещё один титул младшей серии «челленджер» в Австрии.

2007—2011 (первый титул в туре и попадание в топ-20) 

На Открытом чемпионате Австралии 2007 года Майер единственный раз в сезоне вышел в третий раунд Большого шлема. В том сезоне он отметился тремя четвертьфиналами в туре, трижды играл в финалах на «челленджерах» и смог обыграть на турнире в Халле № 3 в мире Николая Давыденко.

Стабильные выступления с редкими всплесками продолжались до конца весны 2008 года, когда Майер неудачно травмировал кисть левой руки, выбыв из строя на семь месяцев и сделав операцию на указательном пальце. За время простоя Флориан скатился в пятую сотню рейтинга. Возвращение в 2009 году в протур получилось уверенным, но не очень стремительным. На первом турнире — «челленджере» в Нумеа он вышел в финал. В том году немец лишь раз заявился на турнир Большого шлема — в Австралии (где привычно пробился из квалификации во второй раунд основы). Сезон он провёл в основном на «челленджерах» (два титула за сезон). Подобный подход в сочетании с правильно составленным турнирным графиком принёс свои плоды — в сентябре Флориан вернул потерянные позиции, вновь уверенно обосновавшись в топ-100.

В 2010 году он ещё прибавил. Стартовал он с выигрыша «челленджера» в Нумеа. На Открытом чемпионате Австралии прошёл в третий раунд. В марте в США он выиграл второй «челленджер» за сезон. Пропустив Ролан Гаррос, он сыграл на Уимблдоне и дошёл до третьего раунда. В июле Майеру удалось выйти в полуфинал грунтового турнира в Гамбурге. В октябре на зальном хардовом турнире в Стокгольме он прошёл в финал, обыграв среди прочих пятую ракетку мира Робина Сёдерлинга в 1/4 финала. В решающем матче он проиграл Роджеру Федереру со счётом 4:6, 3:6.

2011 год стал самым продуктивным в карьере Майера. Начал он его с четвертьфинала в Брисбене и полуфинала в Сиднее. Однако на Австралийском чемпионате он проиграл во втором раунде Кэю Нисикори. После этого немец смог выйти в полуфинал зального турнира в Загребе. Из неплохих результатов на харде весной можно отметить ещё четвертьфинал турнира в Дубае и выход в четвёртый круг на мастерсе в Майами. В грунтовой части сезона Майер отметился выходом в финал турнира в Мюнхене, где проиграл Николая Давыденко в трёх сетах. После этого поднялся в рейтинге в топ-30. На статусном мастерсе в Риме он смог выйти в четвертьфинал. Затем Майер второй раз в карьере помог Германии выиграть неофициальный Командный Кубок мира (до этого в 2005 году). Между 2005 и 2012 годами он регулярно привлекался в заявку команды Германии, пропустив лишь два турнира. Немцы в этот период дважды доходили до финала и выигрывали титулы, а Майер внёс свой посильный вклад в успех команды будучи одними из двух постоянных участников одиночных матчей.

Ролан Гаррос и Уимблдон завершился во втором раунде, однако это не помешало Майеру занять в июне 2011 года обновить свои пиковые достижения в обоих рейтингах (в одиночном поднявшись на 18-ю строчку). В августе Флориан удачно провёл два североамериканских турнира серии мастерс в парном разряде, добившись двух полуфиналов (сначала с Томашем Бердыхом в Монреале, а затем вместе с Хуаном Себастьяном Кабалем в Цинциннати). На Открытом чемпионате США он впервые вышел в третий раунд. В сентябре с пятой попытки выиграл финал соревнования основного тура ассоциации в одиночном разряде, переиграв в решающем матче бухарестского трофея Пабло Андухара. Через несколько недель Майер обновил результат своей самой статусной победы, одолевв в третьем раунде мастерса в Шанхае тогдашнюю вторую ракетку мира Рафаэля Надаля. По итогам успешного для себя сезона он занял 23-е место в рейтинге.

2012—2018 (второй титул в туре и завершение карьеры) 

В начале 2012 года Майер стал испытывать проблемы со здоровьем и пропустил Открытый чемпионат Австралии из-за болей в бедре. В марте на мастерсе в Индиан-Уэллсе удалось обыграть № 10 в мире Джона Изнера и выйти в четвёртый раунд. После вылета во втором раунде Открытого чемпионата Франции Майер для поддержания формы сыграл на «челленджере» в Простеёве и стал его победителем. На Уимблдоне Флориан второй раз в карьере вышел в четвертьфинал на турнирах Большого шлема (до этого также на Уимблдоне в 2004 году). В 2012 году причиной неучастия Майера в Олимпийских играх стали жёсткие критерии отбора национальной федерации (при этом Флориан в тот момент был 29-й ракеткой мира в одиночном рейтинге и первой ракеткой страны).В октябре Майер впервые в сезоне вышел в полуфинал основного тура, достигнув этой стадии на турнире в Пекине. Второй сезон подряд немец финишировал в итоговом рейтинге в топ-30.

В апреле 2013 года Майер достиг полуфинала на турнире в Бухаресте, а затем сыграл в 1/4 финала в Мюнхене. В июне также в четвертьфинал он вышел в Халле, а после вылета с Уимблдона победил на «челленджере» в Брауншвейге. Четвертьфинала он достиг ещё в июле на турнире в Гамбурге, а на Открытом чемпионате США вышел в третий раунд, в котором уступил  Энди Маррею. В сентябре удалось выйти в полуфинал в зале турнира в Меце. В октябре на мастерсе в Шанхае Майер обыгал № 4 в мире Давида Феррера и вышел в четвертьфинал. Год он закончил на 40-м месте рейтинга.

2014 год начался для Майера с хороших результатов. На первом в сезоне турнире в Дохе во втором раунде был переигран № 4 в мире Энди Маррей, а после победы над румыном Ханеску удалось выйти в полуфинал. На Открытом чемпионате Австралии Майер впервые в карьере доиграл до четвёртого раунда. Затем он помог сборной Германии одолеть в первом раунде Кубка Дэвиса сильную команду Испании, обыграв во втором матче Фелисиано Лопеса в пяти сетах. В марте на мастерсе в Майами снялся с турнира из-за травмы паха. Майер был вынужден пропустить остаток сезона и начало следующего.

После более годового отсутствия в туре Майер вернулся на корт на мастерсе в Монте-Карло. Находясь за переделами топ-500 для участия в турнирах он получил «защищенный рейтинг». Первого четвертьфинала после возвращения удалось добиться в июне на траве в Халле. После поражения в первом раунде Открытого чемпионата США немец был вынужден вновь взять паузу в игре до апреля следующего года.

После очередного возвращения найти былую форму сразу не удалось. Однако он хорошо смог проявить себя в травяном отрезке в июне. Сначала он попал через квалификацию на турнир в Штутгарте и вышел в четвертьфинал. Затем, благодаря «защищенному рейтингу» получил приглашение на турнир в Халле и неожиданно смог стать его победителем. В полуфинале он одолел № 7 в мире Доминика Тима (6:3, 6:4), а в титульном матче более молодого соотечественника Александра Зверева (6:2, 5:7, 6:3). Второй титул ATP в карьере позволил прыгнуть в рейтинге со 192-го на 80-е место. Однако уже на следующем турнире — Уимблдоне, Тим смог взять реванш за свое поражение, обыграв Майера в первом раунде. В августе немец выиграл два «челленджера» (в Портороже и Мербуше). Между этими турнирами он последний раз в карьере выступил за сборную в Кубке Дэвиса и помог переиграть в матче за участие в Мировой группе сборную Польши. С 2004 по 2016 год он принял участие в 12 матчевых встречах, где сыграл 19 одиночных игр, одержав в них 10 побед. Большинство вызовов Майера в команду приходилось на матче первого раунда и плей-офф мировой группы турнира. По итогу 2016 года удалось закончить в топ-50.

2017 год Майер начал с пяти поражений подряд, а первый раз сыграл в четвертьфинале в июне на турнире в Халле, где он защищал прошлогодний титул. Неожиданный всплеск произошёл  в июле на турнире в Гамбурге. Ему удалось выйти в седьмой в Мировом туре финал за карьеру, в котором Майер проиграл Леонардо Майеру в трёх сетах. 2018 год стал последним в карьере немецкого теннисиста. Он завершил карьеру игрой на Открытом чемпионате США.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (7)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (5)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (27)

Победы (14) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (13)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы командных турниров (2)

Победы (2)

История выступлений на турнирах 

К — проиграл в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Германии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы Германии по теннису